Il nome Niccolò Colonna si può riferire a:

Famiglia Colonna

Niccolò Colonna, membro della famiglia romana dei Colonna del ramo di Palestrina
Niccolò Colonna, ecclesiastico e membro della famiglia Colonna